hrabstwo Wise (ang. Wise County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Wise (ang. Wise County) w USA, w stanie Wirginia